

Patronyme 

 Antoine Laurent Dantan, dit « l’Ainé », (1798-1878), sculpteur académique français ;
 Jean-Pierre Dantan, dit « le Jeune » (1800-1869), sculpteur de caricatures et portraits ;
 Édouard Dantan (1848-1897), peintre français.

Patronyme normand